Дольни-Сливно () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 11,36 км². Центр общины располагается на высоте 268 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 313 человек.

На территории обзины располагается церковь святого Франциска Ассизского.

Община Долни-Сливно состоит из двух деревень:
 Дольни-Сливно
 Сливинко — 60 человек

История 
Первое упоминание об общине датируется 1223 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Населённые пункты Среднечешского края